Boedapest, de hoofdstad van Hongarije
 Budapest (single), een single uit 2014 van de Britse singer-songwriter George Ezra
 Budapest (film), Franse film uit 2018